Der Name Boys Don't Cry bezeichnet
 einen Oscar-prämierten Film über die Lebensgeschichte von Brandon Teena, siehe Boys Don’t Cry
 eine britische Pop-Band der 80er Jahre; siehe Boys Don’t Cry (Band)
 ein 1979 erschienenes Lied der Band The Cure
 einen Roman von Malorie Blackman
 eine Gesellschaftsanalyse von Jack Urwin (Titel: Boys don’t cry: Identität, Gefühl und Männlichkeit)